Загорац () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Загорац, Милан (род. 1980) — сербский футболист.
 Загорац, Саша (род. 1984) — словенский баскетболист.

См. также 
 Загорац (Республика Сербская)